Герб Эквадора в его современном виде был утверждён в 1900 году и основывается на более старой версии 1845 года.

Описание 
На овальном щите изображён вулкан Чимборасо и река Гуаяс, начинающаяся у его подножья. Эта картина означает красоту и богатство регионов Сьерра и Коста. Корабль на реке называется тоже Гуаяс. Он был построен в 1841 в Гуаякиле и был первым пароходом, построенным на западном берегу Южной Америки. Вместо мачты изображён кадуцей, представляющий торговлю и экономику. Наверху находится золотое солнце, окружённое астрологическими знаками Овна, Тельца, Близнецов и Рака, представляющие месяца с марта по июль, что означает продолжительность мартовской революции 1845. Кондор с распростёртыми крыльями на верху щита означает мощь, величие и силу Эквадора. По бокам щита расположены 4 флага Эквадора. Лавр слева означает славу республики. Пальмовый лист справа означает мир. Фасции под щитом означают достоинство республики. Все исторические гербы Эквадора имели овальную геральдическую форму. Исключение составил герб, принятый в 1843 году — щит был испанской геральдической формы.

История герба

Использование 
Герб используется президентом, парламентом, министерствами и некоторыми другими властными и общественными учреждениями. Герб изображён на флаге, на многих монетах и банкнотах вышедших из употребления сукре и современных центаво (1/100 доллара) эквадорского монетного двора.

Примечания 

Государственные символы Эквадора
Эквадор
Гербы с изображением вулканов
Гербы с изображением корабля
Гербы с изображением солнца
Гербы с изображением кадуцея
Гербы с изображением кондора
Гербы с изображением фасций
Гербы с изображением лавровых листьев
Гербы с изображением пальмовой ветви